Gràcia (district), een district in Barcelona
 Gràcia (wijk), een wijk in bovengenoemde district
 Gràcia (metrostation), metrostation in Barcelona

Personen
 Gracia Baur, een Duitse zangeres
 Sigfrid Gràcia, Spaans voetballer
 Prinses Gracia van Monaco